Муси:

 Муси — один из австронезийских народов Индонезии;
 Муси — река в Индонезии;
 Муси — река в Индии;
 Муси, Анджело (1918—2009) — американский баскетболист;
 Муси, Агостино де (1490—1540) — итальянский гравёр эпохи Возрождения.

См. также 
  — банк Mitsubishi UFJ Securities International;
  — округ в Индонезии.